Slack (software)
Slack (rivier)